
Molekulska formula -{C2H4O2}- se može odnositi na:

 Glikolaldehid
 Sirćetna kiselina
 Izomeri dioksetana:
 1,2-Dioksetan
 1,3-Dioksetan
 Metil format